Pierre-Paul Riquet, baron de Bonrepos, ingénieur qui a permis la réalisation du Canal du Midi ;
 Pierre-Paul Riquet, militaire français (1644-1730) fils du premier ;